Через тернии к звёздам:
 Через тернии к звёздам — латинское изречение, в оригинале — per aspera ad astra.
 «Через тернии к звёздам» — советский научно-фантастический двухсерийный фильм режиссёра Ричарда Викторова по сценарию Кира Булычёва.
См. также
 К звёздам